Indian Lake kan syfta på följande platser:

USA 

 Indian Lake, Texas, ort, Cameron County, 
 Indian Lake, Pennsylvania, ort, Somerset County, 

Robotskapade USAförgreningar